Кубок Хопмана 2011 — традиционный выставочный турнир на Кубок Хопмана, проведенный в 2011 году. По схеме турнира 8 национальных команд (состоят из теннисиста и теннисистки), разбиты на 2 группы. В каждой из групп по системе «каждый с каждым» определяются победители, которые разыгрывают чемпионство в отдельном матче.

Все 8 команд приглашают организаторы на свой выбор.

Турнир-2011 — это уже 23-й турнир по счёту, проводился с 1 по 8 января 2011 года на кортах Burswood Entertainment Complex в Перте, Австралия.

Посев участников

Групповой раунд

Группа А

Общий зачёт

Австралия — Бельгия

Сербия — Казахстан

Бельгия — Казахстан

Сербия — Австралия

Австралия — Казахстан

Сербия — Бельгия

Группа B

Общий зачёт

Великобритания — Италия

США — Франция

США — Италия

Великобритания — Франция

Италия — Франция

США — Великобритания

Финал 
Первоначально в финале вместо сборной Бельгии должна была играть сборная Сербии. Однако, в силу невозможности сыграть в этой встрече Аны Иванович, организаторы приняли решение заменить сербскую команду ближайшей из их группы, обладающей двумя здоровыми игроками. Таковой оказалась команда Бельгии.

Бельгия — США

Примечания

Ссылки 
 Сайт турнира 

Австралия
Теннис
Январь 2011 года
2011